A Baška településnév jelentései:

 Baska szlovákiai község szlovák neve a Kassa-környéki járásban
 Baška község Horvátországban a Krk szigeten
 Baška Makarska településrésze Horvátországban 
 Baška község Csehországban a Frýdek-místeki járásban

A Baska név jelentése(i):
 Baska József festő (1935–2017)